Christian Pospischil (Offenbach am Main, 1985. május 14. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Christian Pospischil adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Kickers Offenbach labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
A TuS Koblenz labdarúgói
A Fortuna Köln labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek